Ruyi bezeichnet:

 Ruyi-Zepter (), ein Ziergegenstand und Talisman der chinesischen Kultur
 Ruyi (Shaoshan) (), Großgemeinde der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Ruxi (Ruyi) (), Gemeinde im Stadtbezirk Karub im Autonomen Gebiet Tibet in der Volksrepublik China